Чемпионат России по лёгкой атлетике 2001 года проводился 12—15 июля в Туле на стадионе «Арсенал». Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат мира по лёгкой атлетике, прошедший 3—12 августа в канадском Эдмонтоне. В чемпионате приняли участие более 900 спортсменов из 63 регионов страны. На протяжении 4 дней было разыграно 42 комплекта медалей. На протяжении всего турнира в Туле стояла жаркая погода: столбик термометра не опускался ниже отметки +30 градусов.

На чемпионате был показан ряд высоких результатов. В прыжке с шестом у женщин с новым рекордом Европы (4,70 м) победу одержала Светлана Феофанова. Ставшую второй юниорку Елену Исинбаеву она опередила на 40 см.

Олимпийский чемпион 2000 года в мужском прыжке в высоту Сергей Клюгин во второй раз в карьере стал летним чемпионом страны, по попыткам обойдя Ярослава Рыбакова и Алексея Кравцова. Все три спортсмена показали результат 2,31 м.

Победный дубль на спринтерских дистанциях 100 и 200 метров оформила Екатерина Лещёва — 11,25 и 22,70 соответственно.

Фаворитов мужского барьерного бега Евгения Печёнкина (110 м с/б) и Руслана Мащенко (400 м с/б) постигла схожая неудача — оба упали в своих финалах, не сумев преодолеть барьеры. В отличие от них, другие лидеры сборной России побеждали в Туле за явным преимуществом: Ольга Кузенкова в метании молота опередила ближайшую преследовательницу более чем на 10 метров, Татьяна Лебедева в тройном прыжке, Данил Буркеня и Татьяна Котова в прыжке в длину показали великолепные серии результатов, ставшие одними из лучших в мировом сезоне.

Сильнейший бегун России на дистанции 800 метров Юрий Борзаковский пропускал чемпионат в связи с участием в первенстве Европы среди молодёжи в Амстердаме, что стоило ему поездки на чемпионат мира.

На протяжении 2001 года в различных городах были проведены также чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 24—25 февраля — зимний чемпионат России по длинным метаниям (Адлер)
 3—4 марта — зимний чемпионат России по спортивной ходьбе (Адлер)
 18 марта — чемпионат России по горному бегу (вверх) (Кисловодск)
 22 апреля — чемпионат России по бегу на 100 км (Черноголовка)
 5 мая — чемпионат России по марафону (Москва)
 12—13 мая — чемпионат России по суточному бегу по стадиону (Москва)
 19 мая — чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) (Токсово)
 16—17 июня — чемпионат России по спортивной ходьбе (Чебоксары)
 8—9 сентября — чемпионат России по суточному бегу по шоссе (Санкт-Петербург)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат России по длинным метаниям 
Зимний чемпионат России по длинным метаниям 2001 прошёл 24—25 февраля в Адлере. В женском метании молота серебряный призёр Олимпийских игр Ольга Кузенкова завоевала очередной, тринадцатый, титул чемпионки страны, опередив ближайшую конкурентку почти на 8 метров — 73,62 м.

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 
Зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 2001 состоялся 3—4 марта в Адлере. Мужчины соревновались на дистанциях 20 км и 35 км, женщины — на 20 км. В женском заходе Олимпиада Иванова значительно превысила время официально зарегистрированного мирового рекорда, преодолев дистанцию за время 1:24.50. Однако, даже несмотря на соблюдение всех формальностей (сертификация трассы и допинг-контроль), достижение не было официально зарегистрировано ИААФ. Ещё один рекорд — на счету Виктора Бураева, установившего на дистанции 20 км высшее мировое достижение среди юниоров (до 20 лет) — 1:18.06.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по горному бегу (вверх) 
II чемпионат России по горному бегу (вверх) состоялся 18 марта 2001 года в Кисловодске, Ставропольский край. Участники выявляли сильнейших на трассе, проложенной на склоне горы Большое Седло. На старт вышли 24 участника (17 мужчин и 7 женщин) из 13 регионов России. Развязка мужского забега наступила за 100 метров до финиша: Александр Гурин обошёл 20-летнего Алексея Веселова и выиграл звание чемпиона страны.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по бегу на 100 км 
Чемпионат России по бегу на 100 километров прошёл 22 апреля в подмосковном городе Черноголовка. На старт вышли 60 легкоатлетов (53 мужчины и 7 женщин). По традиции высокие результаты были показаны в мужском забеге, где 6 человек пробежали дистанцию быстрее 7 часов и первые 2 спортсмена выполнили норматив мастера спорта международного класса. Чемпионом стал Владимир Нетреба, грамотно разложивший силы по дистанции: на середине он проигрывал лидеру более 11 минут, после чего постепенно сокращал отрыв. Вторую половину ему удалось преодолеть на 5 минут быстрее первой (3:17.46 и 3:12.21).

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по марафону 
Чемпионат России по марафону 2001 состоялся 5 мая в Москве. Победительница женского забега, Фирая Султанова-Жданова, спустя 8 лет завоевала свой очередной, третий, титул чемпионки страны на марафонской дистанции.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по суточному бегу по стадиону 
Чемпионат России по суточному бегу по стадиону прошёл 12—13 мая на стадионе «Октябрь» в Москве в рамках X сверхмарафона «Сутки бегом». На старт вышли 48 легкоатлетов из 19 регионов страны (41 мужчина и 7 женщин).

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) 
III чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) состоялся 19 мая 2001 года в посёлке Токсово, Ленинградская область. На старт вышел 31 участник (26 мужчин и 5 женщин) из 8 регионов страны.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по спортивной ходьбе 
Чемпионат России по спортивной ходьбе 2001 года прошёл 16—17 июня в Чебоксарах. Были разыграны 3 комплекта медалей на олимпийских дистанциях 20 км у мужчин и женщин и 50 км у мужчин. Трасса была проложена по набережной залива реки Волги. Второе место в мужском заходе на 50 км занял выступавший вне конкурса Герман Санчес из Мексики (3:44.50).

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по суточному бегу по шоссе 
Чемпионат России по суточному бегу по шоссе прошёл 8—9 сентября в Санкт-Петербурге в рамках 15-го пробега «Испытай себя». На старт вышли 37 легкоатлетов (33 мужчины и 4 женщины).

Мужчины

Женщины 

 Среди женщин только две участницы показали зачётные результаты.

Состав сборной России для участия в чемпионате мира 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Эдмонтоне вошли 83 атлета:

Мужчины

400 м: Дмитрий Головастов.
Эстафета 4х400 м: Дмитрий Головастов, Андрей Семёнов, Виталий Игнатов, Дмитрий Форшев, Руслан Мащенко.
800 м: Борис Кавешников.
110 м с барьерами: Евгений Печёнкин.
400 м с барьерами: Борис Горбань, Руслан Мащенко.
Прыжок в высоту: Вячеслав Воронин — имел специальное приглашение ИААФ как действующий чемпион мира, Сергей Клюгин, Ярослав Рыбаков, Алексей Кравцов.
Прыжок с шестом: Максим Тарасов — имел специальное приглашение ИААФ как действующий чемпион мира, позднее снялся с турнира, Василий Горшков.
Прыжок в длину: Данил Буркеня, Виталий Шкурлатов.
Тройной прыжок: Игорь Спасовходский — имел освобождение от отбора.
Толкание ядра: Павел Чумаченко.
Метание диска: Дмитрий Шевченко.
Метание молота: Сергей Кирмасов, Илья Коновалов, Василий Сидоренко.
Метание копья: Сергей Макаров, Александр Иванов.
Десятиборье: Лев Лободин — имел освобождение от отбора.
Ходьба 20 км: Илья Марков — имел специальное приглашение ИААФ как действующий чемпион мира, Владимир Андреев, Виктор Бураев, Роман Рассказов.
Ходьба 50 км: Владимир Потёмин, Николай Матюхин, Алексей Воеводин.

Женщины

100 м: Наталья Игнатова, Марина Кислова.
200 м: Екатерина Лещёва, Ирина Хабарова.
Эстафета 4х100 м: Екатерина Лещёва, Наталья Игнатова, Ирина Хабарова, Марина Кислова, Лариса Круглова.
400 м: Олеся Зыкина, Анастасия Капачинская, Наталья Антюх.
Эстафета 4х400 м: Олеся Зыкина, Анастасия Капачинская, Ирина Росихина, Наталья Антюх, Наталья Шевцова, Юлия Носова.
800 м: Светлана Черкасова, Наталья Цыганова, Ирина Мистюкевич.
1500 м: Юлия Косенкова, Наталья Горелова, Ольга Нелюбова.
5000 м: Ольга Егорова, Татьяна Томашова, Елена Задорожная.
10 000 м: Людмила Бикташева, Людмила Петрова.
Марафон: Светлана Захарова, Ирина Тимофеева, Любовь Моргунова, Фирая Султанова-Жданова.
100 м с барьерами: Светлана Лаухова, Ирина Коротя, Наталья Шеходанова.
400 м с барьерами: Юлия Носова.
Прыжок в высоту: Екатерина Александрова, Елена Елесина, Елена Гуляева.
Прыжок с шестом: Светлана Феофанова.
Прыжок в длину: Татьяна Котова, Ольга Рублёва, Людмила Галкина.
Тройной прыжок: Татьяна Лебедева, Елена Олейникова, Ольга Ершова.
Толкание ядра: Лариса Пелешенко, Светлана Кривелёва, Ирина Коржаненко.
Метание диска: Наталья Садова.
Метание молота: Ольга Кузенкова.
Метание копья: Татьяна Шиколенко.
Семиборье: Елена Прохорова, Наталья Рощупкина, Ирина Белова.
Ходьба 20 км: Олимпиада Иванова, Елена Николаева, Наталья Федоськина.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2001

Примечания

Ссылки 
 

2000-е годы в Тульской области
Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Июль 2001 года
Чемпионаты России в 2001 году
Спортивные соревнования в Туле